Bone Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bone Mountain (Kalifornien)
 Bone Mountain (Oregon)
 Bone Mountain (Vermont)

Siehe auch:
 Boney Mountain